ФК АДО Ден Хаг () је холандски фудбалски клуб из Хага који се такмичи у Ередивизији. Клуб је основан 1. фебруара 1905 као ФК Ден Хаг али је касније скраћеница АДО додата да скрене на омладинску секцију клуба.

АДО Ден Хаг у европским такмичењима

Трофеји 
 Ередивизија: 2
 1942. и 1943.
 Куп: 2
 1968. и 1975.
 Ерсте дивисије: 3
 1957, 1986. и 2003.

Спољашње везе 

 Званичан сајт клуба

А